Silvio Rocha (Cruzeiro do Oeste, 1954) é um pintor brasileiro.

Iniciou a carreira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 1981, e participou em diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e em Portugal. A temática da obra de Silvio Rocha começou em sua primera etapa orientada a descrever a realidade social dos povos indígenas da região do Pantanal matogrossense. Na sua última etapa, Silvio adotou um estilo característico do surrealismo.

Ligações externas 

Naturais de Cruzeiro do Oeste
Pintores do Paraná